Книва — король готов приблизительно в 250—271 годах.

Биография 
Книва упоминается в труде романизированного гота VI века Иордана «О происхождении и деяниях гетов» — источника, особенно касающегося ранней истории готов, не всегда надёжного. Согласно данным Иордана, Книва был преемником Остроготы, но принадлежал к другой династии. Хотя Книва, кроме как у Иордана, неизвестен из других источников, да и у того не назван королём, а упоминается только по имени, он в целом рассматривается как историческое лицо.

По мнению некоторых исследователей, предводителя готов по имени «Книва» никогда не существовало. Дексипп, впервые так его назвавший в «Скифской войне», не знал, что германцы словом *knewa (*knewan) обозначали степень ближайшего родства по мужской линии, то есть сына и наследника, причем наследника самого знатного происхождения. В германском войске таким человеком мог быть только сын Остроготы Унуил (Hunuil) .

Весной 250 года три воинские колонны вторглись на земли Римской империи. Целью нападения были провинции Дакия и Мёзия, включая и территорию Фракии. Поход осуществлялся под руководством готского короля Книвы, который, кроме своего собственного народа, мобилизовал и ряд других племён. Среди них можно назвать карпов, бастарнов, тайфалов и асдингов-вандалов. Вероятно, там были даже римские перебежчики. Иордан приводит данные о численности войска Книвы в 70 000 воинов. Ход и результат военного похода показывают, что готы уже достигли вершины своей власти и влияния. Среди участвовавших в нападении народностей германско-сарматского происхождения они имели уже явный перевес. Сам Книва проявил себя как полководец, обладающий отнюдь не примитивными знаниями в области тактики и стратегии. И его королевская власть, похоже, настолько укрепилась, что он мог переносить потери и поражения, не опасаясь того, что его люди тотчас разбегутся.

После преодоления трансалютанского лимеса главному войску Книвы удалось перейти реку Алюту (совр. Олт). После этого карпы отделились от готов и отправились вверх по Алюте в Дакию. Книва переправился через Дунай из сегодняшнего Челея в Эск (совр. Гиген) отклонился влево и вниз по течению и вступил в Нижнюю Мёзию. Третья группа, которая, вероятно, находилась под руководством вождей Аргайта и Гунтериха, уже перешла к тому времени Нижний Дунай, вторглась в нижнемёзийскую Добруджу и затем дошла до фракийского Филиппополя (совр. Пловдив). В то время как южная армия начала осаду города, Книва предпринял попытку захватить противника в клещи. От Нов (совр. Стъклен, под Свиштовым), вблизи устья реки Ятра (совр. Янтра) готы были отброшены легатом Мёзии Галлом. Книва, однако, не повернул обратно, а отправился вверх по Янтре на юг, чтобы соединится с другой группой под Филиппополем. Император Деций между тем освободил Дакию от карпов. Теперь он попытался задержать и разбить готов. Неожиданно Деций появился под Никополем, но Книва, уже разграбив город, исчез в горах Балканского массива. Деций преследовал готов в горах и надеялся уже через несколько дней снять осаду с Филиппополя. Тогда Книва развернулся и напал на императорскую армию, которая отдыхала после преодоления перевала Шипка в Берое (совр. Стара-Загора). Поэтому Деций вынужден был спешно вернуться в Новы, на подготовленную Галлом позицию. Здесь вблизи Эска он реорганизовал свои разбитые отряды. Но на это ушли месяцы; только весной 251 года римская дунайская армия была готова к действию. Зато Филиппополь был потерян ещё летом 250 года. Запертые в городе фракийские отряды провозгласили императором Приска, для того чтобы он заключил с готами соглашение. Было предложено передать неприступный город готам и побрататься с ними. Но готы не выполнили соглашения. При взятии города творилось нечто ужасное. Предание говорит о 100 000 погибших. Кто не погиб, тот был уведён в плен, в том числе много лиц сенаторского звания. Об узурпаторе больше никто ничего не слышал.

Падение города позволило готам как следует осмотреться во Фракии, а также, по-видимому, и в граничащей с ней Иллирии. Они не особо спешили с возвращением на родину, хотя оба Деция, отец и сын, стояли на севере на Дунае. Не раньше весны 251 года Книва отправился в обратный путь. Отягощённые добычей, готы шли тем путём, которым в прошлом году двигалась их южная группа, но теперь в обратном направлении — на северо-восток. Между тем император назначил своего сына Герення Этруска августом. После нескольких первых успехов в разгар лета 251 года римляне предприняли наступление на главные силы готов у Абритта (совр. Хисырлык), находившегося вблизи современного болгарского города Разград. Книва, который, по-видимому, лучше знал местность, заманил своего противника в необозримые болота. Он разделил готское войско на несколько тактических единиц, с помощью которых попытался окружить императорские отряды. Этот маневр удался, Деций и его сын погибли.

С трудом Требониан Галл спас остатки римской армии, которая провозгласила его после этого императором. Он был вынужден дать готам, которые забрали с собой в качестве добычи множество людей и богатств, уйти, и, кроме того, выплатил им ежегодние платежи. Поэтому до сих пор его упрекают в предательстве и бездарности. На самом деле его действия были вызваны непреодолимым развитием событий. После поражений под Бероей и Филиппополем, и особенно после катастрофы под Абриттом, у нового императора не было другого выбора и он должен был как можно скорее избавиться от готов. Одновременно разразилась и эпидемия чумы, которая бушевала целый год. Силы империи были почти истощены.

Книва часто отождествляется с готским вождём Каннабой (Каннабавдой), про которого известно, что он в 271 году потерпел поражение от римского императора Аврелиана и погиб. Вместе с ним погибли и его люди, якобы 5000 человек.

Книва в культуре 
 Юный Книва является одним из главных героев «Римского цикла» Александра Мазина.

Примечания

Литература 
 
 
Вус О. В. Гибель Дециев. Разгром римской армии у Абритуса как кульминация Скифской войны 250–251 гг. // Материалы по Археологии и Истории Античного и Средневекового Крыма. – 2018. – Вып. 10. – С. 237–258.
  

Правители Европы III века
Готы